Acqueville (Calvados)
 Acqueville (Manche)